Les Élections régionales de 2010 en Styrie (Landtagswahl in der Steiermark 2010) se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

2010
Styrie
Politique en septembre 2010